sfc (pour ) est une commande MS-DOS qui analyse et vérifie l'intégrité du système protégé et remplace les versions incorrectes des fichiers protégés par des versions appropriées.

Notes et références 

Commande MS-DOS/Windows